Guantanamera (Einwohnerin von Guantánamo) steht für:
 Guantanamera, ein Lied
 Guantanamera (Film), den Spielfilm von Tomás Gutiérrez Alea und Juan Carlos Tabío
 Guantanamera (Zigarre), eine Habanos-Zigarrenmarke